Видем се може односити на :

 Видем (Добрепоље), насеље и средиште општине Добрепољље, Словенији,
 Видем (Дол при Љубљани), насеље у општини Дол при Љубљани, Словенија,
 Видем при Луковици), насеље у општини Луковица, Словенија
 Видем при Птују, насеље и средиште општини Видем

 Општина Видем
Словеначки назив за Удине, Италија